Крутые — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутые — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Крутые — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Крутые — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Крутые — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Украина 
 Крутые — село в Кодымском районе Одесской области.